Rittersberg ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Rittersberg (Marienberg), Ortsteil der sächsischen Stadt Marienberg im Erzgebirgskreis
 Rittersberg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Rittersberg (Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg), Streusiedlung von Frauenburg, Steiermark
sowie:
 Rittersberg (Murauer Berge), 1453 m, Berg in der Gruppe der Rottenmanner und Wölzer Tauern, Steiermark
  Rittersberg, Gymnasium am Rittersberg in Kaiserslautern